Dâmbovița poate fi:

 Râul Dâmbovița, râu care curge în România
 Județul Dâmbovița, județ în regiunea Muntenia din România, cu reședința la Târgoviște
 Județul Dâmbovița (interbelic), fostă unitate administrativă în Regatul României
 Dâmbovița, cartier în Timișoara
 Dâmbovița Center, unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare propuse spre dezvoltare în București

Toponime slave